Пу́ршия () — род растений семейства .

Назван в честь немецкого ботаника и натуралиста Фредерика Пурша.

Ботаническое описание 
Листопадные или вечнозелёные кустарники от 30 см до 5 м высотой.

Листья мелкие, 1—3 см длиной, рассеченные на 3—5 частей.

Цветки 1—2 см в диаметре, с пятью лепестками от белого до светло-жёлтого или светло-розового цвета. Тычинки жёлтые.

Плоды — многоорешки, состоящие из кожистых плодиков 2—6 см длиной.

Ареал 
Представители рода Пуршия произрастают в западной части Северной Америки от Британской Колумбии, до северной Мексики.

Классификация 
Род Пуршия (Purshia) включен в подсемейство Дриадовые семейства Розовых.

Синоним 
 — возможный синоним.

Список некоторых видов

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Jepson Flora Project: Purshia 

Флора Северной Америки
Кустарники
Дриадовые